We’re Only in It for the Money () — третий студийный альбом Фрэнка Заппы с группой The Mothers of Invention, вышедший в 1968 году.

В 2005 году альбом включён в Национальный реестр аудиозаписей.

Об альбоме 
Обложка альбома является пародией на альбом Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band британской группы The Beatles, вышедший годом ранее.

Диск поднимался на 30-е место в хит-параде Billboard; занимает 296 место в списке «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone».

We’re Only in It for the Money насыщен сатирой на хиппи и лето любви (). Композиция «Flower Punk» является пародией на песню «Hey Joe» (известную, в частности, в исполнении Джими Хендрикса). Был записан без участия вокалиста Рэя Коллинза, который временно покинул группу.

Список композиций 
 Are You Hung Up? — 1:25
 Who Needs the Peace Corps? — 2:34
 Concentration Moon — 2:22
 Mom and Dad — 2:16
 Telephone Conversation — 0:49
 Bow Tie Daddy — 0:33
 Harry, You’re a Beast — 1:21
 What’s the Ugliest Part of Your Body? — 1:03
 Absolutely Free — 3:24
 Flower Punk — 3:03
 Hot Poop — 0:26
 Nasal Retentive Calliope Music — 2:02
 Let’s Make the Water Turn Black — 2:01
 The Idiot Bastard Son — 3:18
 Lonely Little Girl — 1:09
 Take Your Clothes Off When You Dance — 1:32
 What’s the Ugliest Part of Your Body? (reprise) — 1:02
 Mother People — 2:26
 The Chrome Plated Megaphone of Destiny — 6:26

Участники записи

The Mothers of Invention 
 Фрэнк Заппа — гитара, клавишные, вокал
 Джимми Карл Блэк — труба, ударные, вокал
 Рой Эстрада — бас-гитара, вокал
 Банк Гарднер — деревянные духовые
 Билли Манди — ударные, вокал
 Дон Престон — клавишные
 Эвклид Джеймс «Моторхэд» Шервуд — саксофон, голос
 Йен Андервуд — пианино, клавишные, голоса, деревянные духовые

Сессионные музыканты 
 Памела Зарубика (Сьюзи Кримчиз) — вокал, голос по телефону
 Эрик Клэптон — мужской голос в «Are You Hung Up?» и «Nasal Retentive Calliope Music».
 Гэри Кельгрен — «the one doing all the creepy whispering» (i.e., interstitial spoken segments)
 Спайдер Барбур — вокал
 Дик Канк — вокал «cheerful interruptions»
 Вики Кельгрен — дополнительный вокал по телефону
 Сид Шарп — оркестровые аранжировки «Absolutely Free», «Mother People» и «The Chrome Plated Megaphone of Destiny»
 Дик Бабер — вокал

Примечания

Ссылки 
 Информация об альбоме  в вики Zappa Wiki Jawaka

Альбомы Фрэнка Заппы
Альбомы The Mothers of Invention
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы 1968 года
Концептуальные альбомы
Альбомы Verve Records
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Заппой
Национальный реестр аудиозаписей